

Lista 

LEGISLAÇÃO

 Lei n. 4084/1962 - Exercício da profissão de Bibliotecário e das suas atribuições
 Lei n. 9674/1998 - Exercício da profissão de Bibliotecário e outras providências

CONSELHOS PROFISSIONAIS

 Conselho Federal de Biblioteconomia
 Conselho Regional de Biblioteconomia - 1ª Região - Distrito Federal/Goiás/Mato Grosso/Mato Grosso do Sul
 Conselho Regional de Biblioteconomia - 2ª Região - Pará/Amapá/Tocantins

 Conselho Regional de Biblioteconomia - 3ª Região - Ceará/Piauí
 Conselho Regional de Biblioteconomia - 4ª Região - Pernambuco/Alagoas
 Conselho Regional de Biblioteconomia - 5ª Região - Bahia/Sergipe
 Conselho Regional de Biblioteconomia - 6ª Região - Minas Gerais
 Conselho Regional de Biblioteconomia - 7ª Região - Rio de Janeiro
 Conselho Regional de Biblioteconomia - 8ª Região - São Paulo
 Conselho Regional de Biblioteconomia - 9ª Região - Paraná
 Conselho Regional de Biblioteconomia - 10ª Região - Rio Grande do Sul
 Conselho Regional de Biblioteconomia - 11ª Região - Amazonas/Acre/Rondônia/Roraima
 Conselho Regional de Biblioteconomia - 13ª Região - Maranhão
 Conselho Regional de Biblioteconomia - 14ª Região - Santa Catarina
 Conselho Regional de Biblioteconomia - 15ª Região - Paraíba/Rio Grande do Norte

ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS

 FEBAB - Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições
 ACB - Associação Catarinense de Bibliotecários

 Associação dos Bibliotecários do Estado do Piauí
 ARB - Associação Rio-Grandense de Bibliotecários
 ABGM - Associação dos Bibliotecários de Minas Gerais

SINDICATOS

 SINDIB/Pr - Sindicato dos Bibliotecários do Estado do Paraná
 SINDIB/RJ - Sindicato dos Bibliotecários no Estado do Rio de Janeiro
 SINBIESP - Sindicato dos Bibliotecários, Cientistas da Informação, Historiadores, Museólogos, Documentalistas, Arquivistas, Auxiliares de Biblioteca e de Centros de Documentação no Estado de São Paulo

ASSOCIAÇÕES EDUCACIONAIS

 Abecin - Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação

Biblioteconomia e ciência da informação
Biblioteconomia e ciência da informação do Brasil
Cursos universitários
Universidades do Brasil